Raná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Raná – comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Raná – comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem

Pagine correlate 
 Rana (disambigua)